Serrahn bezeichnet:

 das Teilgebiet Serrahn im Müritz-Nationalpark, teilweise UNESCO-Welterbe (geschützte Buchenurwälder)
 einen Waldort in der Gemeinde Carpin im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, siehe Serrahn (Carpin)
 einen Ortsteil in der Gemeinde Kuchelmiß im Landkreis Rostock in Mecklenburg-Vorpommern, siehe Serrahn (Kuchelmiß)
 einen Hafen am Schleusengraben im Hamburger Stadtteil Bergedorf
 ein Feuchtgebiet im Gemeindegebiet von Neu Poserin im Landkreis Ludwigslust-Parchim in Mecklenburg-Vorpommern

Serrahn ist außerdem ein Namensbestandteil von Schiffsnamen:
 Serrahn Queen, Fahrgastschiff der Bergedorfer Schifffahrtslinie
 Serrahn Deern
 Serrahn Star